Duwamish (volk)
 Duwamish (rivier)